Das Bahnhofsgebäude in Tapfheim, einer schwäbischen Gemeinde im Landkreis Donau-Ries in Bayern, wurde um 1877 errichtet. Das Empfangsgebäude der ehemaligen Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen an der Bahnhofstraße 3 ist ein geschütztes Baudenkmal.

Beschreibung 
Der zweigeschossige Bau an der Bahnstrecke Ingolstadt–Neuoffingen mit Hausteinsockel, Gurtgesims und Vordach zum Bahnsteig besitzt ein flaches Walmdach. Die umfangreich erhaltene historische Ausstattung wurde aufwendig restauriert. Nicht nur die alte Bahnhofsuhr blieb erhalten, sondern auch Treppen, Türen, Fenster und das Vordach zum Gleis.

Im Gebäude befindet sich heute eine Schmuckwerkstatt und das Café Bruno.

Im Jahr 2020 wurde die Eigentümerin Rita Failer für die denkmalgerechte Renovierung mit der Denkmalschutzmedaille des Freistaates Bayern ausgezeichnet.

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Tapfheim

Literatur 
 Denkmalschutzmedaille. Die Preisträgerinnen & Preisträger 2020 (mit Fotos)

Weblinks 

Bauwerk in Tapfheim
Baudenkmal in Tapfheim
Erbaut in den 1870er Jahren
Verkehrsbauwerk im Landkreis Donau-Ries
Denkmalschutzmedaille des Freistaates Bayern